Peter Meeusen (11 september 1973) is een Belgische voetballer.

Carrière 

Meeusen, Peter